Governo Crispi può riferirsi a quattro governi del Regno d'Italia guidati da Francesco Crispi:
Governo Crispi I,   in carica dal 29 luglio 1887 al 9 marzo 1889;
Governo Crispi II,  in carica dal 9 marzo 1889 al 6 febbraio 1891;
Governo Crispi III, in carica dal 15 dicembre 1893 al 14 giugno 1894;
Governo Crispi IV,  in carica dal 14 giugno 1894 al 10 marzo 1896.